Christelijke Hogeschool Nederland, hogeschool te Leeuwarden tot 2008 (na fusies resp. Stenden Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool geheten)
 de ISO 3166-1 en IOC-landcode CHN voor de Volksrepubliek China
 de IOC-landcode voor Taiwan (van 1932 tot 1956), sindsdien TPE
 de FAA location identifier voor Wauchula Municipal Airport